Southwick peut faire référence à :
 Southwick (Hampshire)
 Southwick (Sussex)
 Southwick (Massachusetts)

 , dentiste américain inventeur (avec Harold P. Brown) de la chaise électrique.